UZ steht als Abkürzung für:

 Ukrsalisnyzja, die ukrainische Eisenbahngesellschaft
 Ultrazentrifugation
 Universität Saragossa (Universidad de Zaragoza), eine Hochschule in Spanien
 University of Zululand, eine Hochschule in Südafrika
 Unmittelbarer Zwang, ein juristischer Begriff
 Unsere Zeit (Zeitung), Zentralorgan der DKP
 Unsere Zeit (Zeitschrift), kommunistische Zeitschrift
 Unsere Zeitung, kommunistische österreichische Kinderzeitung nach 1945, in der bekannte Kinderbuchautorinnen wie Mira Lobe publizierten
 Unternehmerinnen-Zentrum Hannover
 Unternehmenszusammenschluss, eine enge Zusammenarbeit bzw. Vereinigung verschiedener Unternehmen
 Unterzeichner in Aktenvermerken von Verwaltung und Justiz
 Ursprungszeugnis
 Usbekistan (Landescode nach ISO 3166)
 unserer Zeitrechnung, eine säkulare Bezeichnung für den Zeitraum nach Christi Geburt, siehe v. Chr. und v. u. Z.

UZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Nordirland: Belfast
 Norwegen: Kristiansund in der Provinz Møre og Romsdal

Uz steht für:

 Uz (Bibel), Landesbezeichnung und Personenname in der Bibel
 Uz (Stamm), aramäischer Stamm
 ein Synonym für Neck, Spott
 der Name der Oghusen in griechischen Quellen (Ouzoi)	
 Uz (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Uz (Rumänien), Fluss in Rumänien
 Uz (Cabeceiras de Basto), Dorf in Nord-Portugal
 Unbekannter Zeuge (als Polizeiabkürzung)

Uz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter Uz (1720–1796), deutscher Dichter
 Laura de la Uz (* 1970), kubanische Theater-, Kino- und Fernsehschauspielerin

uz steht für:

 die usbekische Sprache nach ISO 639-1
 .uz, die Top-Level-Domain von Usbekistan

UZ